Keent (Oss), buurtschap in de gemeente Oss.
Keent (natuurgebied), een natuurgebied waar Keent deel van uitmaakt.
Vliegveld Keent, voormalig vliegveld.
Keent (Weert), wijk van Weert in Nederlands Limburg.